Vilda ist der Familienname folgender Personen:

 Gintaras Vilda (* 1965), litauischer Politiker, Vizeminister, stellvertretender Wirtschaftsminister Litauens
 Jorge Vilda (* 1981), spanischer Fußballtrainer